Montanara – frazione del comune italiano di Curtatone, sede del Municipio
 Montanara – frazione del comune italiano di Vescovato
 Montanara – antico toponimo di Montaner
 La Montanara – canto popolare scritto per il Coro della SOSAT di Trento
 RSSA Montanara (RSSA delle Montagne) – repubblica autonoma sovietica all'interno della RSSF Russa nel Caucaso settentrionale, esistita dal 1921 al 1924

Pagine correlate 

 Montanari
 Montanaro (disambigua)